Van Rysselberghe est le patronyme de plusieurs personnes :

 Charles Van Rysselberghe (1850-1920), architecte éclectique belge
 Octave van Rysselberghe (1855-1929), architecte belge de la période Art nouveau 
 Théo van Rysselberghe (1862-1926), peintre belge, représentant du divisionnisme en Belgique
 Maria van Rysselberghe, née Maria Monom (1866-1959), écrivain belge, épouse du peintre Théo van Rysselberghe
 Bernard Van Rysselberghe (1905-1984), coureur cycliste belge